Обиспо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Обиспо, Армандо (род. 1999) — нидерландский футболист, защитник клуба ПСВ.
 Обиспо, Паскаль (род. 1965) — французский певец, автор песен.